Jan Weyssenhoff (1774-1848) – generał polski, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792, insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, powstania listopadowego
 Jan Weyssenhoff (1889-1972) – fizyk, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Nauk